Naši dani (album Grupe 220), hrvatski glazbeni album
 Naši dani – priča o hrvatskom rocku, hrvatski dokumentarni serijal